Nizas, commune française du Gers ;
 Nizas, commune française de l'Hérault.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France